Брент Сэм (; 18 апреля 1996, Тринидад и Тобаго) — бывший тринидадский футболист, нападающий.

Карьера 
Начинал свою карьеру в клубе «Сан-Хуан Джаблоти». Некоторое время играл в третьем по силе дивизионе Португалии, после чего вернулся на родину. В составе «Дефенс Форс» Сэм становился чемпионом страны. За сборную Тринидада и Тобаго форвард дебютировал 25 марта 2021 года в матче отборочного турнира к ЧМ-2022 против Гайаны (3:0).

Достижения 
  Чемпион Тринидада и Тобаго (2): 2019, 2020.

Примечания

Ссылки 
 
 

Футболисты Тринидада и Тобаго
Игроки сборной Тринидада и Тобаго по футболу
Игроки ФК «Сан-Хуан Джаблоти»
Игроки ФК «Примейру де Дезембру»
Игроки ФК «Дефенс Форс»